1 gmina w Niemczech:
 Schierensee – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

1 jezioro w Niemczech:
 Schierensee – jezioro w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn